Andrzej Ruciński (ur. 1954) – polski polityk, przedsiębiorca
 Andrzej Ruciński (ur. 1955) – polski matematyk, profesor
 Andrzej Ruciński (ur. 1957) – polski artysta, fotograf
 Andrzej Ruciński – polski ekonomista, profesor
 Andrzej Ruciński – polski informatyk, profesor